Фрэнк Фергюсон (; 25 декабря 1906 года — 12 сентября 1978 года) — американский актёр кино и телевидения, более всего известный ролями в фильмах 1940-50-х годов.

Разносторонний характерный актёр, Фергюсон сыграл почти в 200 фильмах и эпизодах более чем 120 различных телесериалов. Среди наиболее известных его картин — «Оружие для найма» (1942), «Форт Апачи» (1948), «Эбботт и Костелло встречают Франкенштейна» (1948), «Они живут по ночам» (1948), «На опасной земле» (1951), «Излучина реки» (1952), «Музей восковых фигур» (1953) и «Джонни Гитара» (1954). На телевидении Фергюсон имел постоянные роли в сериалах «Темпл Хьюстон» (1964), «Мой друг Флика» (1955-56), «Станция Юбочкино» (1964-65) и «Пейтон-Плейс» (1964-69).

Ранние годы и начало карьеры 
Фрэнк Фергюсон родился 25 декабря 1906 года в Ферндейле, Калифорния, в семье бизнесмена. В молодости Фергюсон сблизился с основателем и режиссёром Театра Пасадины Гилмором Брауном, который пригласил его в свой театр. Там Фергюсон вскоре стал заметным актёром и режиссёром, работая со многими молодыми актёрами, среди них Дэна Эндрюс, Джордж Ривз, Роберт Престон и Виктор Мэтьюр.

Карьера в кино в 1940—1965 годах 
В 1940 году Фергюсон дебютировал в кино, сыграв прокурора в криминальной мелодраме «Игра в открытом море» (1940), за которой в том же году последовала роль в комедии «Отец – принц» (1940).

На протяжении 1940-х годов Фергюсон играл в среднем 18 небольших ролей в год, среди них такие разнообразные успешные картины, как биографическая историческая драма «Они умерли на своих постах» (1941) режиссёра Рауля Уолша с Эрролом Флинном в главной роли, фильмы нуар «Оружие для найма» (1942) с Аланом Лэддом, «Мне не поверят» (1947) с Робертом Янгом и Сьюзен Хэйворд, «Агенты казначейства» (1947) режиссёра Энтони Манна, «Они живут по ночам» (1948) Николаса Рэя и «Пленница» (1949), весёлая мелодрама «Дочь фермера» (1947) с Лореттой Янг и комедия «Дорога в Рио» (1947) с Бингом Кросби и Бобом Хоупом. Как отмечено на сайте Turner Classic Movies, в 1948 году актёр «добился крупного успеха в роли легко возбудимого владельца музея ужасов в классической хоррор-комедии» «Эббот и Костелло встречают Франкенштейна» (1948). В этот период Фергюсон также сыграл в таких значимых вестернах, как «Проход через каньон» (1946) с Дэной Эндрюсом и Сьюзен Хэйворд, «Форт Апачи» (1948) режиссёра Джона Форда с Джоном Уэйном и «Рейчел и незнакомец» (1948) с Лореттой Янг и Уильямом Холденом.

По словам историка кино Джима Бивера, на протяжении 1950-60-х годов Фергюсон «сыграл сотни владельцев ранчо, банкиров и полицейских детективов в кино и на телевидении». К числу наиболее памятных картин с его участием относятся три вестерна Энтони Манна — «Фурии» (1950) с Барбарой Стэнвик, «Излучина реки» (1952) с Джеймсом Стюартом и «Человек с Запада» (1958) с Гэри Купером, фильмы нуар «На опасной земле» (1951) Николаса Рэя с Робертом Райаном и Идой Лупино, «Синяя гардения» (1953) Фрица Ланга с Энн Бакстер и Ричардом Конте и «Секреты Нью-Йорка» (1955) с Бродериком Кроуфордом и Конте. Фергюсон также снялся в комедиях «Видел ли кто-нибудь мою девушку» (1952) Дугласа Серка и «Комната ещё для одного» (1952) с Кэри Грантом в главной роли, а также в фильме ужасов «Дом восковых фигур» (1953) и мюзикл «Звезда родилась» (1954) с Джуди Гарланд и Джеймсом Мейсоном. Как отметил Бивер, «обычно Фергюсон играл небольшие роли второго плана, хотя у него были и более крупные и значимые роли, в частности, в двух нестандартных вестернах 1950-х годов — „Пресловутое ранчо“ (1952) Ланга и „Джонни Гитара“ (1954) Николаса Рэя с Джоан Кроуфорд и Мерседес Маккембридж».

В 1960-е годы Фергюсон сыграл в биографической драме «Восход солнца в Кампобелло» (1960), комедии Фрэнка Капры «Пригоршня чудес» (1961) с Гленном Фордом и Бетт Дейвис и криминальной драме Роберта Олдрича «Тише, тише, милая Шарлотта» (1964) с Бетт Дейвис и Оливией де Хэвиллэнд. Последний раз он появился на большом экране в вестерне «Великая резня сиу» (1965).

Карьера на телевидении в 1952—1976 годах 
В 1950-е годы, благодаря своей природной разносторонности Фергюсон легко нашёл себе работу на телевидении, «одинаково хорошо изображая бесчисленных запоминающихся персонажей». Одной из самых значительных его работ стала роль работника ранчо Гаса Бреберга в 39 эпизодах знаменитого детского телевестерна «Мой друг Флика» (1955-56) о дружбе мальчика и лошади. Он также запомнился ролью ветеринара в трёх эпизодах другого семейного телесериала — «Лесси» (1954-55).

На протяжении 1950-60-х годов Фергюсон сыграл практически во всех значимых телесериалах-вестернах, среди них «Одинокий рейнджер» (1954-55, 4 эпизода), «Театр Зейна Грэя» (1957-58), «Шугарфут» (1957-60, 3 эпизода), «Шайенн» (1957-62, 3 эпизода), «Истории Уэллс-Фарго» (1957-62, трижды в роли шерифа) «Кольт 45 калибра» (1958-59, 2 эпизода, оба раза в роли судьи), «Бронко» (1958-62, 3 эпизода), «Ларами» (1959-62, 3 эпизода), «Бэт Мастерсон» (1959-60, 2 эпизода), «Беспокойное оружие» (1958-59, 2 эпизода), «Маверик» (1958-62, 6 эпизодов), «Дни в долине смерти» (1959-62, 3 эпизода). В 1960-х годах он работал в сериалах «Стрелок» (1960), «Бонанза» (1960-65, 4 эпизода), «Есть оружие — будут путешествия» (1961), «Жизнь и житие Уайатта Эрпа» (1961), «Караван повозок» (1961-64, 3 эпизода), «Виргинцы» (1963), «Широкий край» (1963), «Дымок из ствола» (1964) и многих других. В 1961 году Фергюсон сыграл губернатора штата Нью-Мексико Лью Уоллеса в эпизоде сериала «Высокий человек», а в 1964 году он был судьёй в шести эпизодах сериала «Темпл Хьюстон».

Помимо этого, Фергюсон появлялся на экране в роли доктора Бартона в шести эпизодах комедийного сериала «Станция Юбочкино» (1964-65), сыграл трёх различных персонажей в пяти эпизодах семейной комедии «Шоу Энди Гриффита» (1960-65), а в судебной драме «Перри Мейсон» (1958-65) был гостевой звездой в 4 эпизодах, причём три раза предстал в образе шерифа.

Самой крупной и вероятно наиболее памятной работой Фергюсона на телевидении стала роль Эли Карсона в 179 эпизодах мыльной оперы «Пейтон-Плейс» (1964-69), которая шла в прайм-тайм на канале ABC. В 1972 году Фергюсон повторил свою роль в возрождённой версии сериала «Возвращение в Пейтон-Плейс». Как отмечено на сайте Turner Classic Movies, «ненасытный актёр, Фергюсон продолжал играть гостевые роли, даже когда ему было за 70». В частности, он появился в семейном сериале «Маленький домик в прерии» (1970), криминальной мелодраме «Макмиллан и жена» (1975) и двух эпизодах фермерской комедии «Зелёные акры» (1970).

Актёрское амплуа и оценка творчества 
За свою кинокарьеру, продолжавшуюся 25 лет, Фергюсон сыграл почти в 200 фильмах и сотнях эпизодах различных телесериалов. Как указано в биографии актёра на сайте Turner Classic Movies, «немногие актёры способны сыграть за карьеру более 100 ролей, но несравненный характерный актёр Фрэнк Фергюсон выдал почти 300 уникальных работ». Как отметил историк кино Хэл Эриксон, «востребованный характерный актёр, Фергюсон мог превратить свои узкие черты лица, свои аляповатые маленькие усики, и свой подобный кузнечным мехам голос в широкий спектр образов. Фергюсон был одинаково хорош в роли затюканного мужа, непреклонного военачальника, вспыльчивого соседа, безжалостного работодателя, преступного шерифа и завсегдатая парикмахерской».

Смерть 
Фрэнк Фергюсон умер 12 сентября 1978 года в Лос-Анджелесе в 71 года от рака.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Фрэнк Фергюсон на сайте IMDb
 Фрэнк Фергюсон на сайте Allmovie
 Фрэнк Фергюсон на сайте Turner Classic Movies

Актёры США
Киноактёры США
Актёры фильмов нуар
Актёры телевидения США
Актёры по алфавиту
Люди, чей прах был развеян
Умершие от рака